Peter Cornelius peut désigner : 
 Peter von Cornelius (1783-1874), un peintre et fresquiste romantique allemand ; 
 Peter Cornelius (1824–1874), un poète, acteur et compositeur allemand ;
 Peter Cornelius (1913–1970), un photographe et photojournaliste allemand ;
 Peter Cornelius (1951- ), un chanteur, auteur-compositeur et guitariste autrichien, ancien membre du groupe Enigma.